Вюгар Тапдыг оглы Гюльмамедов — азербайджанский государственный деятель, Председатель Счётной палаты АР.

Биография 
Вюгар Гюльмамедов родился 3 апреля 1971 года в Баку. В 1993 году окончил факультет экономики и управления производством Азербайджанского государственного экономического университета. 

В 1992 году работал переводчиком на заводе по строительству машин в посёлке Сураханы.

С 1993 по 1997 год работал заместителем главного бухгалтера и главным бухгалтером Департамента здоровья Сураханского района Баку.

1997 - 2007 гг. Ведущий экономист, заместитель руководителя, руководитель Финансового отдела Сураханского района Министерства Финансов Азербайджанской Республики, заместитель руководителя, руководитель департамента Финансового управления Сабаильского района, заместитель руководителя, руководитель отдела Финансового управления Бинагадинского района, заместитель руководителя, руководитель отдела Финансового управления Ясамальского района.

2007 - 2009 Начальник отдела контроля иностранных инвестиций и инфраструктурных проектов Счётной Палаты АР

2009 - 2013 Начальник отдела контроля за инвестициями Счётной палаты АР.

22 ноября 2013 г. решением парламента АР назначен председателем Счетной палаты.

Награды 
 Медаль «За отличие на государственной службе» (31.10.2011) 
 Орден «За службу Отечеству» 3 степени (06.12.2021)

Ссылки 
 Биография на сайте Счётной Палаты АР